Ви́ннер Э́ндрю Анако́на Го́мес (; род. 11 августа 1988, Тунха) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера
Первоначально Виннер Анакона выступал не на шоссе, а в трековых велогонках и даже в 2006 году становился чемпионом Колумбии среди молодёжи в командном преследовании и в гонке по очкам.

С 2009 года Виннер выступает на шоссе. В 2011 году он стал вторым на Girobio (молодёжная версия Джиро д’Италия) и выиграл один из этапов этой гонки. Данный успех привлёк к колумбийцу внимание профессиональных команд и в 2012 году Анакона стал профессионалом, подписав контракт с итальянской командой .

В итальянской команде Анакона провёл три года. В большинстве гонок он не имел личной свободы и выполнял роль «грегари» для лидеров команды. Так на Туре Юты 2014 года он помог занять Крису Хорнерe второе место в общем зачёте, а сам стал третьим. Главным успехом для колумбийца стала победа на этапе Вуэльты в 2014 году, когда он из отрыва выиграл горный девятый этап.

В 2015 году Виннер Анакона перешёл в состав испанской профессиональной команды .

Победы 

2006
  Чемпионат Колумбии среди юниоров в индивидуальной гонке
2009
10-й Gran Premio Industrie del Marmo
2010
8-й Girobio
10-й Trofeo Gianfranco Bianchin
2011
2-й Girobio
1-й Этап 5
6-й Trofeo Gianfranco Bianchin
2012
10-й Тур Словении
2014
1-й Этап 9 Вуэльта Испании
2-й Чемпионат Колумбии в групповой гонке
3-й Тур Юты
2015
6-й Вуэльта Бургоса
2016
6-й Вуэльта Кастилии и Леона
9-й Тур Абу Даби
2019
1-й  Вуэльта Сан-Хуана
1-й на этапе 5

Гранд-туры

Ссылки 
Анакона, Виннер на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Колумбии